Fodinella är ett släkte av mossdjur. Fodinella ingår i familjen Hippoporidridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Fodinella